Entenbürzel (auch Entenschwanz, Ducktail) steht für:
 Bürzel einer Ente
 aufwärts geschwungenes Heck bzw. Heckspoiler von Nachkriegs-Sportwagen
 insbesondere daher der Spitzname des Porsche Carrera RS 2.7, siehe Porsche 911 (1963) #Der Carrera RS 2.7
 spitz auslaufendes Heck von Vorkriegs-Automobilen, siehe Torpedo (Automobilbauart)
 insbesondere daher der Spitzname des Citroën Typ C Torpedo
 verbreitertes und verlängertes Schiffsheck, siehe Heckform #Ducktail

Siehe auch:
 Ducktail